

Podział administracyjny państw Afryki i Ameryki Południowej 
 Central – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Bahia
Central – departament Paragwaju
 Central – dystrykt w Botswanie

Podział administracyjny Stanów Zjednoczonych 
 Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Central – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Graham
 Central – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Central – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Pickens
 Central – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii East Baton Rouge

 Central – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Carter
 Central – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Washington

 Gminy w Stanach Zjednoczonych
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Madison
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Perry
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Central (ang. Central Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson

Domy handlowe w Polsce 
 „Central” – spółdzielczy dom handlowy w Białymstoku
 „Central” – spółdzielczy dom handlowy w Łodzi

Stacje metra 
 Central – stacja MTR zlokalizowana w środkowej części wyspy Hongkong
 Central – stacja metra w Rio de Janeiro

Sport 
 Central FC – trynidadzko-tobagijski klub piłkarski

Zobacz też

Przypisy